«Казбе́к» — марка советских папирос. Выпускались на фабрике «Ява», на ленинградском предприятии «Табактрест» и Бийской табачной фабрике. Долгое время являлся одним из символов престижного потребления и высокого уровня жизни в СССР в сталинский период, принадлежности к высшим слоям общества, т. к. стоил «Казбек» в несколько раз дороже других папирос (42—50 руб за пачку при нормированной госцене 6 руб 50 коп, по которой его невозможно было купить) и продавался исключительно в коммерческих магазинах и спецраспределителях для партноменклатуры. Там, где табачное довольствие не продавалось, а распределялось — в военных и силовых структурах, «Казбек» могли себе позволить только сотрудники НКВД и СМЕРШ. Поскольку писать о существовании в советском обществе классового неравенства и вообще каких-либо социальных классов в советское время было немыслимо, принадлежность того или иного человека к господствующему классу или низшим классам фиксировалась упоминанием марки курившихся им папирос. Автор дизайна пачки папирос, художник Роберт Граббе, хотел угодить Сталину, создав в 1930-е годы рисунок, напоминавший советскому вождю о его родине. Сталин лично одобрил папиросы к производству и утвердил рисунок на пачке.

Описание 
«Казбек» относится к папиросам высшего сорта № 3, изготовленным из смеси табаков Самсун Закавказский или Среднеазиатский, Дюбек южнобережный или Среднеазиатский и Остроконец. Среди этих табаков 30 % второго товарного сорта, 20 % третьего сорта «А», 50 % скелетных табаков любых типов, кроме Воронежского (40 % второго сорта и 10 % третьего сорта «А»). Обладают приятным ароматом и повышенной крепостью. Создатель рецептуры — табачный мастер В. И. Иоаниди.

Размеры папиросы в мм: диаметр 8,8, длина курки 32, мундштука 60 и 50.

Выпускались в традиционной для папирос наглухо закрытой пачке по 25 штук или в картонной коробке с откидывающейся крышкой.

В культуре 

Эта марка папирос упоминается в песне «Шаланды, полные кефали» (слова В.Г. Агатова, музыка Н.В. Богословского) из советского кинофильма «Два бойца»:

«В ответ, открыв «Казбека» пачку,

Сказал ей Костя с холодком..»

В биографическом очерке, посвящённом автору слов, данный эпизод рассматривался как малодостоверный: герой песни, одессит, скорее всего, курил не «Казбек», а местные папиросы «Сальве»..

В поэме "Василий Тёркин" Александра Твардовского:
И, явившись на вечерку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».

В рассказе Виктора Драгунского «Одна капля убивает лошадь» папиросы «Казбек» курил отец главного персонажа Дениса Кораблёва

См. также 
 Беломорканал (папиросы)
 Вертушка (связь)
 Советский образ жизни

Примечания

Ссылки 
 Папиросные пачки Казбек времён СССР (только РСФСР) и России до 2010 года // rucig.ru

Марки папирос
Торговые марки СССР
Табачная промышленность СССР
Ява (табачная фабрика)